Slide est un mot anglais qui signifie « glisser » lorsqu'il est employé comme verbe. Il s'emploie au masculin (le slide). En tant que nom commun, il peut désigner :
 une diapositive, et par extension un diaporama présenté par un logiciel de présentation comme PowerPoint, Keynote ou encore Impress,
 une figure de skateboard qui consiste à faire glisser la planche sur un obstacle,
 la guitare slide (technique qui peut être jouée à l'aide d'un bottleneck).
 un toboggan

Télévision 
 Slide, une série télévisée australienne créée en 2011.

Musique 
 Slide, chanson du groupe Goo Goo Dolls sortie en 1998
 Slide, chanson de Calvin Harris
 ''Slide, chanson de Bosh